Wüst bzw. Wuest steht für:
 Wüst (Familienname) (Wuest), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wüst Inlet, Bucht an der Black-Küste des Palmerlands, Antarktika
 Emil Wüst & Söhne, Druck- und Verlagshaus mit Sitz im thüringischen Weida
 Wüst (Gangkofen), Ortsteil von Gangkofen im Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Wüst ist der Familienname folgender Personen:
 Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

WÜST steht für:
 Wagenübergabestelle im Eisenbahnwesen

Siehe auch:

 Wüest
 Wüste (Begriffsklärung)
 Wüstung
 Wust

Abkürzung